Westdale – census-designated place del Texas
Westdale – cittadina nella regione di Wheatbelt, Australia Occidentale
Westdale – quartiere residenziale di Hamilton, Ontario, Canada
Westdale – quartiere di Westside (Los Angeles)